Assenheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Assenheimer (* 1970), deutscher Journalist und Moderator
 Patrick Assenheimer (* 1992), deutscher Automobilrennfahrer